Василий Алексеевич Бровцын (1866—1937) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1917). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В службу вступил в 1885 году после окончания Петровско Полтавского кадетского корпуса. В 1886 году после окончания Павловского военного училища по 1-му разряду произведён в подпоручики и выпущен в Даугавпилсскую крепостную артиллерию. В 1890 году произведён в поручики, в 1895 году в штабс-капитаны, в 1900 году в капитаны.

В 1907 году произведён в подполковники, командир 7-й батареи Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. С 1908 года командир 4-й батареи 28-й артиллерийской бригады. С 1912 года командир 2-й батареи 21-го мортирного артиллерийского дивизиона.

С 1914 года участник Первой мировой войны, во главе своей батареи. В 1915 году произведён в полковники, командир 21-го мортирного артиллерийского дивизиона. В марте 1917 года назначен командующим 2-й артиллерийской бригадой. 16 октября 1917 года произведён в генерал-майоры с утверждением в должности командира бригады. 

Высочайшим приказом от 4 июля 1916 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции с 1918 года участник Белого движения в составе ВСЮР. С 1920 года в эмиграции в Югославии.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905; Мечи — ВП 01.12.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (ВП 1910)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 15.01.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 15.12.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами  (ВП 24.05.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 04.07.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса с 1-го октября 1913 г. по 1-е октября 1916 г. / Полтава. 1916 г. — 140 с.
 Волков С. В. Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога. В 2-х тт.  2012 г.
 по военному ведомству//Разведчик/Русский Инвалид за 1915—1917 гг.
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 1-049 (1917 г.)

Ссылки 
 
  Бровцын Василий Алексеевич . // Георгиевские кавалеры Великой войны

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Артиллеристы Российской империи